Katinka – gruppo musicale danese
Katinka – film del 1918 diretto da Emil Biron, Paul Otto
Katinka storia romantica di un amore impossibile  (Ved vejen – titolo internazionale Katinka) – film del 1988 diretto da Max von Sydow
Katinka – documentario del 1998 diretto da Gábor Murai